Aceasta este o listă de filme românești din 2005:

Lista

Note

Legături externe
Filme românești din 2005 la IMDb.com
Filme românești din 2005 la Cinemagia.ro

Filme din 2005Filme românești
România  
Liste de filme românești